

Droit
En droit commercial, un liquidateur judiciaire est un mandataire judiciaire désigné par une autorité judiciaire qui peut être un Tribunal dans le cadre d'une liquidation judiciaire.
En droit des successions québécois, un liquidateur est un exécuteur testamentaire.

Histoire
Liquidateur est le nom donné en ex-URSS au personnel civil et militaire intervenu immédiatement sur les lieux de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl.